Lettenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Lettenbach (Arzbach), linker Zufluss des Arzbachs (zur Isar) im Gemeindegebiet von Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Lettenbach (Flossach) oder Lehnbach, linker Oberlauf der Flossach bei Zaisertshofen in der Gemeinde Tussenhausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Lettenbach (Klausbach), linker Zufluss des Klausbachs in der Gemeinde Elsbethen, einem südlichen Vorort der Stadt Salzburg
 Lettenbach (Krumm), linker Zufluss der Krumm vor Krummwälden, Stadt Eislingen/Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Lettenbach (Schmutter), mit Oberlaufname Schwarzbach, rechter Zufluss der Schmutter gegenüber Kreppen, Markt Diedorf, Landkreis Augsburg, Bayern
 Lettenbach (Lindenbach), linker Zufluss des Lindenbachs (zur Ramsach) bei Westried, Markt Murnau am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Lettenbach (Saale), rechter Zufluss der (Sächsischen) Saale in der Stadt Hof, Oberfranken, Bayern
 Lettenbach (Weiherbach), rechter Zufluss des Weiherbachs (linker Oberlauf der Röhlinger Sechta) vor Pfahlheim, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Orte:
 Lettenbach (Diedorf), Einöde von Markt Diedorf, Landkreis Augsburg, Bayern
 Lettenbach (Glashütte), Weiler und historische Glashütte in Saint-Quirin, Département Moselle, Frankreich

Siehe auch:
 Lättenbach
 Lettengraben